Cvetko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander J. Cvetko (* 1972), deutscher Musikpädagoge
 Andreas Cvetko (* 1963), österreichischer Fußballspieler 
 Christopher Cvetko (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Dragotin Cvetko (1911–1993), jugoslawischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Rudolf Cvetko (1880–1977), slowenischer Fechter

Daneben kommt Cvetko auch als Vorname vor.

Siehe auch:
 Cvetka